El Torneig de Viña del Mar 2013, també és conegut com a VTR Open 2013, és un esdeveniment tennístic inclòs dins les sèries 250 de l'ATP. La 20a edició del torneig es va disputar entre el 2 i el 10 de febrer de 2013 al Club Naval de Campo Las Salinas de Viña del Mar, Xile.

El tennista argentí Horacio Zeballos va guanyar el primer torneig de la seva carrera. El tennista manacorí Rafael Nadal va tornar al circuit després de set mesos apartat per culpa d'una lesió. Nadal va avançar fins a les dues finals però no es va poder imposar en cap d'ambdues. Tot just va representar la seva cinquena derrota en una final sobre terra batuda i la primera vegada que ho feia contra un tennista esquerrà.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013